

Famille impériale russe 
 Nicolas Romanovitch de Russie, prétendant au trône de Russie
 Dimitri Romanovitch de Russie, prince russe
 Semion Romanovitch Vorontsov, homme d'État et diplomate russe

Patronyme 
 Romanovitch est le nom d'une branche de la famille des Riourikides issu de Roman Mstislavitch, qui règne sur l'État de Galicie-Volhynie au  et . 
 Georges Romanovitch est un pianiste franco-russe